Nassausingel (Breda), een straat in de Nederlandse stad Breda
Nassausingel (Nijmegen), een straat in de Nederlandse stad Nijmegen